Рід налічує 4 видів риб родини цихлові.

Види 
 Alcolapia alcalica (Hilgendorf 1905) 
 Alcolapia grahami (Boulenger 1912) 
 Alcolapia latilabris (Seegers & Tichy 1999) 
 Alcolapia ndalalani (Seegers & Tichy 1999)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae